Gaius Iulius Severus ist der Name folgender Personen:

*Gaius Iulius Severus (Konsul um 138), römischer Politiker
Gaius Iulius Severus (Konsul 155), römischer Politiker